Городківська сільська рада — рада Городківської сільської громади, Вінницька область, Тульчинський район
 Городківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район